Afinita (z lat. ad-finis, sousední, příbuzný, související) označuje určitou příbuznost, blízkost nebo vzájemný vztah.

 afinní zobrazení – druh geometrického zobrazení v geometrii
 chemická afinita – schopnost slučovat se chemicky s jinými látkami v chemii
 afinita (biochemie) – disociační konstanta komplexu ligand•receptor
 elektronová afinita – velikost energie uvolněné atomem při přijetí elektronu ve fyzice
 právní afinita – manželstvím vzniklá spřízněnost s pokrevními příbuznými manžela
 geologická afinita – souhrn vlastností prvků určující jejich rozšíření ve vesmíru podle schopnosti chemicky reagovat s jinými látkami
 ekologická afinita – společný výskyt dvou a více živočichů závislých na společném faktoru bez vzájemného ovlivňování, může se také jednat o sklon dvou či více živočišných druhů tvořit smíšené populace
 zemědělská afinita / Afinita (zahradnictví) – vzájemná schopnost srůstu roubu a podnože neboli vegetativní afinita
 okenní afinita – kopírování výkresů na okenní tabuli nebo porovnání shodnosti dvou na sebe položených obrazů
 afinita (reklama) – index, který udává vhodnost konkrétního reklamního nosiče v daném čase pro požadovanou cílovou skupinu

Externí odkazy